Fontein, een installatie die water spuit
 Fontein (Aruba), een grot op het eiland Aruba
 Fontein (Gavere)

Personen:
 Freerk Fontein (1924-1995), een Nederlands politicus van de VVD
 Maarten Fontein (1952), een Nederlands sportbestuurder

Zie ook 
 De Fontein (doorverwijspagina)
 Fontijn (doorverwijspagina)